Le terme espace vital peut renvoyer à :
 Lebensraum, terme allemand utilisé par les nazis pour justifier l'expansionnisme de l'État allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Spazio vitale, terme italien désignant l'espace vital pour les fascistes ;
 Espace vital, terme utilisé en psychologie.

 Espace vital, un recueil de nouvelles de science-fiction d'Isaac Asimov.
 Espace vital, une nouvelle de ce recueil.
 Lebensraum, pièce de théâtre d'Israël Horovitz.